Don McLaren ist der Name folgender Personen:
* Don McLaren (Geschäftsmann) (1933–2014), neuseeländischer Geschäftsmann
 Don McLaren (Eishockeyspieler) (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler